Monteroso ima više značenja:
 Monteroso (Ankona)
 Monteroso (Asti)
 Monteroso (Bolcano)
 Monteroso (Katanija)
 Monteroso (Komo)
 Monteroso (Novara)
 Monteroso (Padova)